Pargny est un toponyme pouvant désigner :

Toponyme 
Pargny, commune française de la Somme
Pargny, ancienne commune des Ardennes, aujourd'hui Rethel

Voir aussi 
Bois-lès-Pargny, commune française de l'Aisne
Pargny-Filain, commune française de l'Aisne
Pargny-la-Dhuys, commune française de l'Aisne
Pargny-les-Bois, commune française de l'Aisne
Pargny-lès-Reims, commune française de la Marne
Pargny-Resson, ancienne commune des Ardennes
Pargny-sous-Mureau, commune française des Vosges
Pargny-sur-Saulx, commune française de la Marne

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France